Příjmení Pollack nosí více různých osobností:

 Andrea Pollack (1961–2019), plavkyně
 Brittany Pollack, tanečnice
 Eileen Pollack, spisovatelka
 Frank L. Pollack (1876–1957), spisovatel
 James B. Pollack (1938–1994), astrofyzik
 Jehošua Menachem Pollack (1948), izraelský politik
 Lew Pollack (1895–1946), hudební skladatel
 Neal Pollack (1970), spisovatel a satirik
 Olaf Pollack (1973), silniční cyklista 
 Rachel Pollack (1945), spisovatel
 Reginald Pollack (1924–2001), malíř
 Robert Pollack, biolog
 Sydney Pollack (1934–2008), režisér, producent a herec

Související články 
 Polák (příjmení)
 Polack
 Pollock